Název Arnoltice má více obcí:
 Arnoltice – obec v okrese Děčín

… nebo částí obcí:
 Arnoltice (Bulovka) – část obce Bulovka v okrese Liberec
 Arnoltice (Huzová) – část obce Huzová v okrese Olomouc